Ладе, Генрих Эдуард фон — немецкий банкир и астроном-любитель.
 Ладе — останки большого древнего ударного кратера в экваториальной области видимой стороны Луны.